Lowry kan som auktorsförkortning betyda:

 James K. Lowry
 Porter P. Lowry II
 Porter Prescott Lowry

Robotskapade auktorsförkortningar